145 км, 145-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты
казарма 145 км — прежнее названия населённого пункта Красный Боец в Тальменском районе Алтайского края.
 железнодорожные объекты
 145 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 552014
 145 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога. Код 755423

 145 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 933411
 145 км — пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога (Забайкальский край). Код 945917
 145 км — упразднённый остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Омская область). Код 834733
 145 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 586735
 145 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ставропольский край). Код 527046
 145 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Чусовская — Гороблагодатская, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 767223
 145 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Няр — Соликамск, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 768635
 145 км — упразднённый остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 790037
 145 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801975
 прочее

145-й км — короткометражный фильм (2015)

Примечания